Mosquito Cay kan syfta på:

Belize 

 Mosquito Cay, Corozal, ö,

Haiti 

 Îlet Moustique, ö, Sud,